Les mots Arabicus, Arabica et Arabicum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'Arabie ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots arabicus, arabica et arabicum (sans majuscule) servent d'épithètes spécifiques ou de nom subspécifique pour nommer des espèces ou sous-espèces animales ou végétales découvertes ou décrites dans la péninsule arabique :
 Coffea arabica est un arbuste de la famille des Rubiacées, cultivé pour produire les grains de café arabica ;
 Homo arabicus est le nom binominal attribué en 1825 par le naturaliste français Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent aux hommes de l'espace linguistique où l'arabe est dominant (le Sahel et les plateaux d'Éthiopie, l'Andalousie et le nord de Madagascar). On ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en espèces ni sous-espèces ;
 pour d'autres espèces portant l'une de ces épithètes, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Sinus Arabicus est le nom que les Romains de l'Antiquité donnaient à la mer Rouge.
 Le limes Arabicus est une frontière protégée de l'Empire romain dans l'Arabie pétrée, qui courait sur environ  du nord de l'actuelle Syrie au sud de la Palestine et au nord de l'Arabie, avec un ensemble de forts et de tours de guet.

Linguistique 
 La translittération Arabica est une norme de translittération de l'alphabet arabe en caractères latins, voisine de la translittération DIN 31635 et parfois confondue elle.

Culture et société

Alimentation 
 Le café arabica, ou simplement l'arabica, est le café obtenu à partir des graines de Coffea arabica.

Cinéma et télévision 
 100% Arabica est un film français réalisé par Mahmoud Zemmouri, sorti en 1997.

Édition et littérature 
 Arabica est une revue scientifique pluridisciplinaire consacrée au monde arabophone, fondée en 1954.
 Flora Aegyptiaco-Arabica est un livre de botanique du naturaliste suédois Pehr Forsskål, écrit en latin et publié en 1775, dont le titre complet est Flora Aegyptiaco-Arabica. Sive Descriptiones Plantarum, Quas per Aegyptum Inferiorem et Arabium Felicem Detexit, Illustravit Petrus Forskal.

Épithète spécifique